Хижняковка — название населённых пунктов на Украине:

 Хижняковка — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Хижняковка — село в Лозовском районе Харьковской области.